Hymenodon är ett släkte av bladmossor. Hymenodon ingår i familjen Rhizogoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hymenodon